I Campionati del mondo di duathlon del 1997 si sono tenuti a Guernica, Spagna, in data 13 settembre 1997.

Tra gli uomini ha vinto l'australiano Jonathan Hall, mentre la gara femminile è andata all'olandese Irma Heeren, che si aggiudica il suo secondo titolo, dopo quello del 1994.

La gara junior ha visto trionfare il belga Benny Vansteelant e l'australiana Rebekah Keat.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Note

Voci correlate 
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 1997
Campionati del mondo Ironman 70.3
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 1997

Collegamenti esterni 
 

Triathlon nel 1997
Campionati mondiali di duathlon
Sport a Guernica